Le Manoir puede referirse a: 

 Le Manoir, comuna francesa situada en Calvados.
 Le Manoir, comuna francesa situada en Eure.